BPP může označovat:

 BPP (třída složitosti) – jedna z významných tříd složitosti
 bpp (bitů na pixel) – barevná hloubka